Lammörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammörarna (Sottunga, Åland), 
 Lammörarna (vid Rosala, Kimitoön), 
 Lammörarna (vid Hitis, Kimitoön),

Se även
Lammören

Robotskapade Finlandförgreningar